Bazaar o Basar paraula persa que designa un mercat.
 Vall de Bazar al Pakistan
 Bazar, vila d'Ucraïna.